Список известных носителей-мужчин см. Бабарыкин.

Бабары́кина — русская фамилия.

Известные носители 
 Бабарыкина, Светлана Васильевна — российский топ-менеджер. Генеральный директор страховой медицинской организации «Сибирь».
 Бабарыкина, Юлия Викторовна — российская сноубордистка. Победительница Кубка России (2011).

Вымышленные персонажи 
 Капитолина Бабарыкина, секретарша в НКВД — персонаж романа Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».